Woltamper (VA) – wolt (V) × amper (A), jednostka miary mocy pozornej.

Woltamper (jego jednostki pochodne kVA i MVA) jest jednostką używaną do określania mocy znamionowej np. transformatorów energetycznych lub zasilaczy awaryjnych (UPS), itp.

Zobacz też 
 War
 Wat

Przypisy 

Jednostki mocy